Тилля-тепе (, «золотой холм»), холм около современного города Шибаргана в Афганистане с остатками следов древних сооружений. Это было наиболее древнее поселение всего Шиберганского района. Оно возникло около трёх тысяч лет назад.

Холм Тилля-тепе представляет собой руины монументального сооружения, видимо храма, построенного в конце II тысячелетия до н. э. Обнаруженная кирпичная платформа шестиметровой высоты обнесена мощной оборонительной стеной с круглыми башнями. Внутри постройка разделена массивной стеной на два многоколонных зала с алтарём (?) в центре одного из них. Несколько раз храм перестраивался и видоизменялся, пока к середине I тысячелетия до н. э. не был сожжен. К IV в. до н. э., когда в Бактрию вступили войска Александра Македонского, этого храма уже не существовало.

Раскопки Тилля-тепе в 1969—1979 годах производила советско-афганская археологическая экспедиция под руководством Виктора Сарианиди. В 1978 г. при раскопках кушанских царских захоронений I века до н. э. были найдены многочисленные золотые предметы (так называемое Бактрийское золото).

Галерея

Примечания

Ссылки 
 И. Петровский. Лев пустыни

История Афганистана
Бактрия
Исчезнувшие города
Кушанское царство